Большо́й Балка́нский переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Астраханским переулком и Каланчёвской улицей.

История 
Название 1877 года дано по местности Балканы, известной с XVII века, и находившемуся здесь Балканскому пруду, засыпанному после пожара 1876 года. Название восходит к местному географическому термину балкан (из тюрк. балган) — «долина, пространство между лесом и нагорьем; болото, лужа» (в данном случае, скорее всего, термин использовался в последнем значении). Переулок назывался также Проектированной улицей. Малый Балканский переулок упразднен и исчез с карты Москвы.

Описание 
Большой Балканский переулок начинается от Астраханского переулка и проходит на восток параллельно Грохольскому переулку до Каланчёвской улицы.

Здания и сооружения 
по нечётной стороне:
 Дома 13/47 (всего пять строений, включая угловой дом по Каланчёвской, 47) — жилой квартал постройки конца 1920-х годов
по чётной стороне:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы

Балканский Большой переулок